Borkenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Borkenstein (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Hinrich Borkenstein (1705–1777), deutscher Schriftsteller
 Robert Borkenstein (1912–2002), amerikanischer Erfinder
 Susette Borkenstein (1769–1802), Bankiersgattin und die "Diotima" des Dichters Friedrich Hölderlin

Siehe auch:
 Borckenstein